Данди 1867 — международный шахматный турнир, проходивший в Данди с 4 по 13 сентября 1867 года.

Турнир был приурочен к конгрессу Британской шахматной ассоциации. В рамках мероприятия состоялись три турнира. Помимо главного, был сыгран еще турнир по нокаут-системе, в котором до финала дошли Стейниц и Джеймс Фрэйзер. В этой партии Фрэйзер просрочил время. Санкций за просрочку не было предусмотрено. Противники согласились разделить победу, поскольку Стейниц опаздывал на пароход и не мог участвовать в переигровке. Также был проведен неофициальный чемпионат Шотландии, в котором победил Джеймс Фрэйзер с результатом 6 очков из 7.

Это был первый в истории шахмат турнир, где ничьи стали оценивать как пол-очка. Джордж Фрэйзер не явился на последние две партии, но его противникам победы не были засчитаны.

Контроль времени — 15 ходов в час.

Таблица турнира

Литература 
 Н. И. Греков «История шахматных состязаний», 2-е издание, Физкультура и туризм, Москва, 1937. С. 27;
 Шахматы, Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, №24 (192), 1967. С. 23—24.

Ссылки 
 The transactions of the british chess association for the years 1866 and 1867 
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com 
 Партии турнира  в базе Chessgames
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Шахматные турниры
1867 год в шахматах